Il nome Universidad de Chile può riferirsi:
Universidad de Chile – università cilena
Club de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile – società calcistica cilena